Pausa kan syfta på:
 Pausa (lingvistik) – en lingvistik term

Geografi

Tyskland 

 Pausa-Mühltroff – kommun i Sachsen